Max Giesinger (Waldbronn, Baden-Wurtemberg, 3 de octubre de 1988) es un cantautor alemán.

Trayectoria 
Con trece años, tocó en su primer grupo Deadly Punks, con veinte tocó con las bandas Bud Spencer Group, Sovereign Point y Maxville; y tras sus estudios secundarios viajó por Australia y Nueva Zelanda donde trabajó como músico callejero y para una agencia de viajes.

En 2011 participó en el talent show The Voice of Germany.

Discografía 
 Unser Sommer (2013)
 Laufen lernen (2014)
 Der Junge, der rennt (2016)

Singles  
 „Fix You” (2012)
 „I’ll Be Waiting” (2012)
 „Vom selben Stern” (2012)
 „Dach der Welt” (2012)
 „Unser Sommer” (2013)
 „Irgendwas mit L” (2014)
 „Kalifornien” (2014)
„80 Millionen” (2016)
„Wenn sie tanzt” (2016)

Referencias

Enlaces externos 
Sitio oficial 

Cantantes de Alemania
Cantantes de pop de Alemania
Cantantes en alemán
Nacidos en Baden-Wurtemberg